Sayre kan syfta på:

 Lewis Sayre (1820–1900), en amerikansk kirurg

Geografi
 Sayre, Oklahoma – administrativ huvudort i Beckham County i Oklahoma
 Sayre, Pennsylvania – kommun i Bradford County i Pennsylvania